Leyland kan syfta på:

Leyland, Lancashire – en stad i Lancashire i England
Leyland Motors – tidigare brittisk fordonstillverkare 1896–1968
British Leyland – en tidigare brittisk fordonskoncern 1968–
Ashok Leyland – indisk fordonstillverkare